Ясухару Накадзима (; род.  в Этидзене, Япония) — японский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за континентальную команду «Kinan Cycling Team».

Достижения 

 2009
1-й Шоссейная гонка Кумамото
 2010
3-й Белград — Баня-Лука I
 2011
1-й Этап 2 Тур Хайнаня
1-й Этап 4 Тур Сингкарака
 2012
1-й Этап 6 Тур Сингкарака
3-й Тур Окинавы
3-й Джелаях Малайзия
 2013
1-й Этап 2 Критериум Сайтамы
3-й Тур Таиланда
 2014
1-й  Тур Таиланда
1-й  Очковая классификация
Тур Восточной Явы
1-й  Очковая классификация
1-й Этап 1
 2015
1-й  Тур Таиланда
 2018
1-й   Шри-Ланка Ти-Кап
1-й Этап 1

Ссылки 
Накадзима, Ясухару на FirstCycling 

Велогонщики Японии
Родившиеся в префектуре Фукуи